Nacional-socialismo austríaco foi um movimento pan-germânico que foi formado no início do século XX. O movimento tomou forma concreta em 15 de novembro de 1903 quando o Partido dos Trabalhadores Alemães (DAP) foi estabelecido na Áustria com seu secretariado estacionado na cidade de Aussig (atual Ústí nad Labem na República Checa). Foi suprimido sob o governo de Engelbert Dollfuss (1932-1934), com sua organização política, o DNSAP ("Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães") banido, no início de 1933, mas ressurgiu e fez parte do Partido Nazista Alemão após a anexação alemã da Áustria em 1938.

Bibliografia
Austrian National Socialism, Andrew Gladding Whiteside, publisher: Martinus Nijhoff, The Hague, 1962.
Hitler and the Forgotten Nazis: A History of Austrian National Socialism, Pauley, Bruce F., University of North Carolina Press, 1981.  ISBN 0-8078-1456-3

Nazismo
História da Áustria